Юбилейная медаль «10 лет независимости Украины» — государственная награда Украины, посвящённая 10-й годовщине её независимости.

История 
Осуществление материального и финансового обеспечения изготовления юбилейной медали «10 лет независимости Украины» было предусмотрено планом мероприятий по подготовке и празднованию 10-й годовщины независимости Украины, предусмотренным Указом Президента Украины «О подготовке к празднованию 10- й годовщины независимости Украины» от 14 апреля 2000 года № 597/2000.

Только 26 июля 2001 года Кабинет Министров Украины постановил Министерству финансов за счёт резервного фонда правительства выделить Государственному управлению делами 760 тыс. гривен на изготовление 10 тыс. комплектов юбилейной медали и её атрибутов. Последнее имело до конца 2001 года подать Министерству экономики и Министерству финансов отчёт об использовании этих средств.

См. также 
 Юбилейная медаль «20 лет независимости Украины»
 Юбилейная медаль «25 лет независимости Украины»
 Наградная система Украины

Примечания 

Юбилейные медали
Медали Украины